Astrolabe kan syfta på:

 Astrolabe (fartyg) – franska statliga försörjningsfartyg för Antarktis

Geografi

Antarktis 

 Astrolabe (ö i Antarktis, lat -64,60, long -62,91), 
 Astrolabe Island,

Papua Nya Guinea
 Astrolabebukten – en stor bukt

Se även
 Astrolabium – föråldrat astronomiskt instrument med det engelska och franska namnet "Astrolabe".

Robotskapade Antarktisförgreningar